Lynn Williams (ur. 1960) – kanadyjska lekkoatletka
 Lynn Williams (ur. 1975) – amerykański aktor
 Lynn Williams (ur. 1993) – amerykańska piłkarka